Rostan steht für:

 Rostan (Schazk), Dorf im ukrainischen Rajon Schazk

Rostan ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Rostan (* 1963), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Rostand